А́геда (; , «Агата») — власна назва. Походить від імені святої Агати Сицилійської.

Топоніми

Агеда — муніципалітет
 Агеда (парафія)
 Агеда (притока Дору)
 Агеда (притока Воги)
 Агеда і Борраля

Джерела 
 Agueda